Bausch steht für:
 Bausch, altes Papiermaß, siehe Pauscht
 Bausch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Bausch ist Name folgender Unternehmen:
 Bausch & Lomb, Hersteller von medizinisch-optischen Geräten
 Bausch + Ströbel, Hersteller von Verpackungsmaschinen
 Felix Schoeller & Bausch, seinerzeit bekannte Feinpapierfabrik

Siehe auch:

 Pausch
 Bautsch